Mađarska:
 Kalovo (Nogradska županija, Mađarska), naselje u Nogradskoj županiji

Srbija:
 Kalovo (Trgovište, Srbija), naselje u općini Trgovište